В городе Астрахань находятся следующие электроэнергетические предприятия:

 Астраханская ГРЭС
 Астраханская ТЭЦ-2